Margarita Isabel Czartoryska (Margarita Isabel María Magadalena Antonieta Jacinta Josefa Luisa María Czartoryka, en polaco: Małgorzata Izabella Maria Magdalena Antonina Hiacynta Józefina Ludwika Czartoryska, 17 de agosto de 1902, Varsovia, Reino de Polonia-8 de marzo de 1929, Cannes, República francesa) fue princesa Czartoryski de nacimiento, descendiente de la familia reinante del Gran Ducado de Lituania. A través de su matrimonio con el príncipe Gabriel de Borbón-Dos Sicilias, Margarita Isabel fue princesa de la de las Dos Sicilias.

Se encontraba accidentalmente en Cannes cuando falleció, aunque su residencia habitual se encontraba en Jerez de la Frontera (Cádiz)

Familia 
Margarita Isabel fue la hija mayor del príncipe Adam Ludwik Czartoryski, jefe de la familia principesca Czartoriski que reinó en Lituania, y su mujer la condesa Maria Ludwika Krasińska, rica heredera y coleccionista de arte; Por parte de su padre era nieta del príncipe Ladislalo Czartoryski, jefe de la familia Czartoriski, y la princesa Margarita Adelaida de Francia; por parte de su madre era nieta del conde Ludwik Józef Krasiński y la condesa Magdalena Zawisza-Kiezgajllo. A través de su padre, Margarita Isabel era tataranieta de Luis Felipe I, rey de Francia y de su esposa la princesa María Amelia de las Dos Sicilias. El hermano menor de Margarita fue el príncipe Agustín José Czartoryski y se casó con su sobrina, la princesa Maria de los Dolores de las Dos Sicilias.; su tío el príncipe Augusto Francisco Czartoryski (2 de agosto de 1858-8 de abril de 1893), fue un sacerdote salesiano beatificado por el papa San Juan Pablo II el 25 de abril de 2004, actualmente se sigue su causa de canonización.

Matrimonio y descendencia 
Margarita Isabel se casó con el príncipe Gabriel de las Dos Sicilias, duodécimo hijo del príncipe Alfonso de las Dos Sicilias, conde de Caserta, y su esposa la princesa María Antonieta de las Dos Sicilias, el 25 de agosto de 1927 en París. Margarita Isabel y Gabriel tuvieron un hijo:

 Príncipe Antonio María José Alfonso Adán de Todos los Santos de las Dos Sicilias (nacido el 20 de enero de 1929 en Cannes - murió el 11 de noviembre de 2019). ∞ Duquesa Isabel de Württemberg (nacida el 2 de febrero de 1933 en Stuttgart), casados el 18 de julio de 1958 en Altshausen. Son sus hijos:

 Príncipe Francisco Felipe María José Gabriel de las Dos Sicilias (nacido el 20 de junio de 1960 en Ravensburg). ∞ Condesa Alejandra de Schönborn-Wiesentheid (nacida el 2 de junio de1967 en Zürich), casados el 2 de junio de 2000 en Ginebra. Padres de un hijo y una hija:

 Príncipe Antonio Cayetano Nicolás Esteban María de las Dos Sicilias, príncipe de la Casa de Borbón (nacido el 6 de junio de 2003 en Ginebra).

 Princesa Dorotea María Amalia Tatiana Helena de Borbón-Dos Siclias, princesa de la Casa de Borbón (nacida el 10 de mayo de 2005 en Zürich).

 Princesa María Carolina Juana Rosa Cecilia de Borbón-Dos Sicilias (nacida el 18 de julio de 1962 en Friedrichshafen). ∞ Andreas Baumbach (nacido el 30 de abril de 1963 en Tübingen), casadod el 6 de mayo de 1988 en Tübingen, tienen tres hijos:

 Philipp Baumbach (1996).

 Alexander Baumbach (1998).

 Constantin Baumbach (2000).

 Príncipe Genaro María Pío Casimiro de Borbón-Dos Sicilias (nacido el 27de enero de 1966 en Ravensburg).

 Princesa Maria Annunziata Urraca Margarita Isabel de Borbón-Dos Sicilias (nacida el 4 de marzo de 1973 en Friedrichshafen). ∞ Conde Carl Fredrik Creutz (nacido el 1 de noviembre de 1971), casados el 2 de agosto de 2003 en Helsinki. Son padres de dos hijas:

 Condesa Sophie Creutz (2007).

 Condesa Charlotte Creutz (2011).

Títulos y tratamientos 

 17 de agosto de 1902–25 de agosto de 1927: Su Alteza Serenísima la princesa Margarita Isabel Czartoryska
 25 de agosto 1927–8 de marzo de 1929: Su Alteza Real la princesa Margarita Isabel de las Dos Sicilias, princesa de Borbón.

Ancestros

Referencias 

Personas de Varsovia
Princesas de las Dos Sicilias
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Fallecidos en Cannes
Fallecidas por parto